'Swimming Pool' pode referir-se a:

Swimming Pool (2003) - filme anglo-francês de 2003, dirigido por François Ozon.
Swimming Pool (2001) - filme alemão de 2001 também com o título de Der Tod feiert mit.

Desambiguação